Bergendorf steht für:
 Bergendorf (Holzheim), Ortsteil der Gemeinde Holzheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 ehemaliger deutscher Name von Jasnoje Pole, Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Bergedorf
 Bergdorf
 Bergendorff